LT vz.34 ( — Лёгкий танк модели 34) — чехословацкий малый танк, созданный в 1934 году. Преимущественно использовался в словацких войсках, также использовался вермахтом.

История 
Танк был создан на основе английской танкетки Carden-Loyd Mk VI. Первый экспериментальный образец появился в декабре 1932 года (№ 13363), с апреля 1934 года началось серийное производство, которое продолжалось по август 1936 года. Всего было выпущено 50 серийных машин (№№ 13490 — 13539) .

Подробное описание 
Кабина водителя отделялась от машинного отделения трёхмиллиметровой стальной стенкой, внутри находились охлаждающие устройства. Водительское сиденье располагалось справа, рядом находился личный водительский перископ размером 300 на 75 мм с углом обзора 25°. Левее водительского сиденья было кресло радиста, над которым был расположен люк размером 120 на 50 мм и толщиной 50 мм (он был сделан из пуленепробиваемого стекла).

Из оружия использовалась лёгкая 37-мм пушка, которая могла подниматься на 25 градусов и опускаться на 10 градусов. Пробивала она броню толщиной не более 22 мм с расстояния 1500 м. Также устанавливались два пулемёта калибром 7,92 мм.

Диаметр башни составлял 1265 мм. Башня поворачивалась вручную (единичный поворот составлял 3 градуса), высота кабины до башни составляла 3,72 м. Также в башне находились 4 перископа (угол поворота каждого составлял 35°) и одно зеркало.

При сборе танка использовались листы угловой стали, чтобы обеспечить большую надёжность танка. Толщина брони составляла от 15 мм спереди до 8 мм сверху. Попасть в танк из лёгкой 37-мм пушки и нанести сильные повреждения можно было только с расстояния не более 75 метров, с большего расстояния вероятность уничтожить танк одним выстрелом уменьшалась.

Использовался 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения марки «Praga». Объём его составлял 6,08 литров, мощность составляла 62,5 лошадиных сил. По обеим сторонам двигателя располагались цистерны с горючим (по 64,5 литров каждая). Максимальная скорость составляла 30 км/ч на дороге и 15 км/ч на пересечённой местности. Трансмиссия состояла из 4 передних передач и одной задней.

Использование 
Из 50 танков 23 машины, а так же прототип, достались немцам. Остальные 27 танков были в словацкой боевой группе «Мартин», 10 из которых были захвачены немцами во время подавления восстания 1944 года и переданы хорватским частям. Впоследствии оставшиеся танки были уничтожены немцами во избежание захвата советскими войсками.

Ссылки 
 Útočná vozba - LT vz. 34 
 Útočná vozba v obrazech - LT vz. 34 
 ČKD P-II \ LT vz.34. Легкий танк 

Военная продукция ЧКД
Малые танки
Танки Чехословакии
Танки по алфавиту